Gorzów Wielkopolski (stad), een stad Polen in het woiwodschap Lubusz
 Woiwodschap Gorzów, een woiwodschap in Polen van 1975 tot 1998